Ду́дин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Дудин, Александр Протальонович (1919—1982) — Герой Советского Союза.
 Дудин, Алексей Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Дудин, Анатолий Михайлович (1901 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дудин, Валерий Аркадьевич (род. 1963) — советский саночник.
 Дудин, Виктор Анатольевич — военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Дудин, Виталий Андреевич (род. 1943) — режиссёр, актёр, сценарист.
 
 Дудин, Владислав Владимирович (род. 1992) — латвийский хоккеист.
 Дудин, Георгий Николаевич (род. 1947) — профессор МФТИ. Лауреат премии им. Н.Е. Жуковского
 Дудин, Григорий Семёнович (1914—1976) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Дудин, Лев Владимирович (1910—1984) — журналист, коллаборационист (член КОНР), после войны — сотрудник радио «Свобода».
 Дудин, Леонид Никитович (1916—1970) — Герой Советского Союза.
 
 
 Дудин, Пётр Маркович (1900—1938) — временно исполняющий обязанности председателя Исполнительного комитета Остяко-Вогульского окружного Совета.
 Дудин, Самуил Мартынович (1863—1929) — русский этнограф, художник и фотограф.
 Дудин, Семён Емельянович (1779—1825) — первый профессиональный ижевский архитектор.
 Дудин, Сергей Яковлевич (1908—?) — учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Дудин, Юрий Иванович (1906—1976) — украинский советский партийный и государственный деятель.



Другое 
 Дудин — село в Бродовском районе Львовской области Украины.
 Дудин монастырь — монастырь в Нижегородской области.

См. также 
 Дудинов
 Дудинцев
 Дудинский
 Дудинская
 Дудино